Onafhankelijk of onafhankelijkheid kan verwijzen naar:
onafhankelijkheid (staatkunde): onafhankelijkheid van staten
onafhankelijken: onafhankelijke kandidaten voor bijvoorbeeld een parlement
onafhankelijkheid (onpartijdigheid) van personen: het niet beïnvloed(baar) zijn, bijvoorbeeld in journalistiek, rechtspraak
onafhankelijkheid (kansrekening): onafhankelijkheid van kansen (statistiek)
onafhankelijkheid (wiskundige logica)
lineaire onafhankelijkheid: onafhankelijkheid van vectoren (meetkunde)
onafhankelijken (wielrenners): een niet meer bestaande categorie wielrenners

Zie ook
onafhankelijkheidsverklaring
onafhankelijkheidsoorlog